Comuna 10 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 10 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 10 de Cali, Colombia.
 Comuna 10 de Neiva, Colombia.
 Comuna 10 de Medellín, Colombia.